Nyiry
Nyiry István (1776–1838) természettudós, matematikus, az MTA tagja
Nyiri
Nyiri István (1902–1955) építész